Кампо Сан Маркос има више значења:

 Кампо Сан Маркос, Ел Чоризо (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Сан Маркос (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику